La Shoah (hébreu : שואה, « catastrophe ») est l’extermination systématique par l'Allemagne nazie d'entre cinq et six millions de Juifs ;
 Shoah, un film documentaire français sur l'extermination des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale réalisé par Claude Lanzmann.